Boyd County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Boyd County, Kentucky 
 Boyd County, Nebraska